Sean Zimmerman (né le  à Denver, dans l'état du Colorado aux États-Unis) est un joueur américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 2003 avec les Chiefs de Spokane dans la Ligue de hockey de l'Ouest.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || Chiefs de Spokane || LHOu ||67 ||4 ||4 ||8 ||16 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2004-2005 || Chiefs de Spokane || LHOu ||71 ||2 ||14 ||16 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Chiefs de Spokane || LHOu ||72 ||2 ||19 ||21 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || River Rats d'Albany || LAH ||6 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Chiefs de Spokane || LHOu ||60 ||2 ||12 ||14 ||69 ||6 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
|2006-2007 || Devils de Lowell || LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Devils de Trenton || ECHL ||8 ||0 ||1 ||1 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Devils de Lowell || LAH ||66 ||0 ||6 ||6 ||47 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2008-2009 || Sundogs de l'Arizona || LCH ||20 ||0 ||3 ||3 ||20 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 || Rampage de San Antonio || LAH ||36 ||2 ||0 ||2 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Rampage de San Antonio || LAH ||72 ||2 ||7 ||9 ||105 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Americans de Rochester || LAH || 7|| 0|| 0|| 0|| 0||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Bruins de Providence || LAH || 23|| 0|| 4|| 4|| 23||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Crunch de Syracuse || LAH || 21|| 0|| 3|| 3|| 24||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Crunch de Syracuse || LAH || 42|| 1|| 6|| 7|| 39||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Cutthroats de Denver || LCH || 61|| 0|| 13|| 13|| 77|| 5|| 0|| 0|| 0|| 33
|-
|2013-2014 || Cutthroats de Denver || LCH || 66 || 3 || 8 || 11 || 112 || 16 || 0 || 4 || 4 || 26
|-
| 2014-2015 || Eagles du Colorado || ECHL || 63 || 0 || 10 || 10 || 116 || 7 || 0 || 0 || 0 || 41
|-
| 2015-2016 || Eagles du Colorado || ECHL || 72 || 2 || 6 || 8 || 196 || 6 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 2016-2017 || Eagles du Colorado || ECHL || 58 || 1 || 12 || 13 || 168 || 17 || 2 || 1 || 3 || 10
|-
| 2017-2018 || Solar Bears d'Orlando || ECHL || 52 || 1 || 7 || 8 || 122 || 8 || 0 || 1 || 1 || 43

Notes et références 

Naissance en mai 1987
Naissance à Denver
Joueur américain de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur des Chiefs de Spokane
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Devils de Trenton
Joueur des Devils de Lowell
Joueur des Sundogs de l'Arizona
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Bruins de Providence
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Cutthroats de Denver
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Eagles du Colorado (ECHL)
Joueur des Solar Bears d'Orlando (ECHL)